

Biografie 
 Efraín Juárez – meksykański piłkarz
 Benito Juárez – ujednoznacznienie
 Juarez Teixeira – brazylijski piłkarz
 Miguel Juárez – argentyński piłkarz

Lokalizacje w Meksyku 
 Acapulco de Juárez – miasto, port i kurort w Meksyku (stan Guerrero)
 Amecameca de Juárez – meksykańskie miasto i gmina w stanie Meksyk
 Benito Juárez (dzielnica) – jedna z szesnastu dzielnic Dystryktu Federalnego (miasta Meksyk)
 Benito Juárez – miasto w meksykańskim stanie Michoacán siedziba gminy Juárez
 Benito Juárez – gmina w meksykańskim stanie Quintana Roo
 Benito Juárez – miejscowość i gmina w meksykańskim stanie Tlaxcala
 Ciudad Juárez – miasto w północnym Meksyku, w stanie Chihuahua, nad rzeką Rio Grande
 Gmina Juárez – gmina w Meksyku w stanie Michoacán
 Juárez – miasto w Meksyku w stanie Nuevo León
 Juárez – miasto w Meksyku w stanie Chiapas
 Juárez – miasto i gmina w Meksyku w stanie Coahuila
 Oaxaca de Juárez – miasto w południowym Meksyku
 Puerto Juárez – miasto w Meksyku w stanie Quintana Roo

Gry komputerowe 
 Call of Juarez – gra komputerowa
 Call of Juarez: Więzy Krwi – gra komputerowa
 Call of Juarez: The Cartel – gra komputerowa

Inne 
 Benito Juárez International Airport – międzynarodowy port lotniczy, największy w Meksyku. Położony jest na zachód od centrum meksykańskiej stolicy
 Estadio Olímpico Benito Juárez –  wielofunkcyjny stadion w meksykańskim mieście Ciudad Juárez, w stanie Chihuahua
 Indios de Ciudad Juárez – meksykański klub piłkarski